Il singolare del Family Circle Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Mary Pierce era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Amy Frazier.

Jennifer Capriati ha battuto in finale 6–0, 4–6, 6–4 Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Family Circle Cup 2001